Jabri ist der Familienname folgender Personen:

 Farhad al-Jabri (* 1984), omanischer Sprinter
 Juma al-Jabri (* 1985), omanischer Leichtathlet
 Mohammed Abed Al Jabri (1935–2010), marokkanischer Philosoph und Literaturwissenschaftler
 Nora Foss Al-Jabri (* 1996), norwegische Sängerin
 Zaid Jabri (* 1975), syrischer, polnischer Komponist